Estádio Luiz Viana Filho pode se referir a: 
 Estádio Luiz Viana Filho (Itabuna)
 Estádio Luiz Viana Filho (Pojuca)

Luiz Viana Filho